Conus: a kúp mint térbeli test latin elnevezése; magyaros átírásban kónusz
 Conus: a toboz tudományos elnevezése
 Conus (anatómia): kúp alakú anatómiai képletek megnevezése
 Conus (állatnem): a csigák egyik neme
 kónusz (elektronika): a televízió-képcső burájának tölcsér alakú része
 CONUS: a kontinentális Egyesült Államok, melybe csak az egymással határos 48 amerikai tagállam tartozik